(niem. Schwarz-Gelbe Allianz, SGA) – niewielka austriacka monarchistyczna partia polityczna, założona 26 czerwca 2004 i przewidująca restytucję monarchii pod berłem dynastii habsburskiej zarówno w samej Austrii w granicach współczesnych, . Podstawą programową ruchu jest manifest z Artstetten, określający jako pryncypia ruchu monarchię, demokrację, Europę Środkową i tolerancję.

Idee restytucji monarchii w Austrii żywe były już od początku istnienia Republiki. W latach 50. XX wieku zwolennicy monarchii skupieni byli się wokół organizacji MBÖ (Monarchistische Bewegnung Österreichs). W latach 60. kwestia przyznania Habsburgom możliwości wjazdu do kraju doprowadziła do kryzysu w chadecko-socjaldemokratycznej koalicji rządzącej, a w 1966 do strajku protestacyjnego około 250 tys. robotników.

Przypisy

Zobacz też 
 Schwarz-Gelbe Allianz

Ugrupowania monarchistyczne
Partie i ugrupowania w Austrii
Habsburgowie Lotaryńscy